Lindley ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Lindley (1904–1951), US-amerikanischer Ruderer
 Audra Lindley (1918–1997), US-amerikanische Schauspielerin
 Charles Lindley (1865–1957), schwedischer Politiker
 David Lindley (1944–2023), US-amerikanischer Multiinstrumentalist
 David Lindley (Badminton) (* 1979), englischer Badmintonspieler
 Dennis Lindley († 2013), britischer Statistiker
 Eve Lindley (* 1993), transsexuelle US-amerikanische Schauspielerin
 James Johnson Lindley (1822–1891), US-amerikanischer Politiker

 Joseph Lindley (1756–1808), britischer Astronom, Kartograf und Kaufmann
 Mark Lindley (* 1937), US-amerikanischer Historiker und Musikforscher
 Nathaniel Lindley, Baron Lindley (1828–1921), britischer Jurist, Master of the Rolls, Lord of Appeal in Ordinary und Mitglied des House of Lords 
 Nicolás Lindley López (1908–1995), peruanischer Militär und Politiker
 Tinsley Lindley (1865–1940), englischer Fußballspieler
 Trevard Lindley (* 1986), US-amerikanischer Footballspieler
 William Lindley (1808–1900), britischer Ingenieur
 William Heerlein Lindley (1853–1917), britischer Ingenieur

Orte im Vereinigten Königreich:

 Lindley (West Yorkshire)
 Lindley (North Yorkshire)
 Lindley (Leicestershire)

— in den Vereinigten Staaten:

 Lindley (Missouri)
 Lindley (New York)
 Lindley (Oklahoma)

— in Südafrika:

 Lindley (Südafrika)

Sonstiges:

 Lindleysche Filter, Wasserfilter im Warschauer Leitungssystem
 Mount Lindley